Lásd még: Fókusz (egyértelműsítő lap)

 Focus; német hetilap
 Focus; a BSAF írói magazinja, tizenkétszer jelenik meg egy évben

Zene 
 Focus; holland zenekar
 Focus; a Focus együttes egyik albuma
 Focus; a Cynic együttes albumcíme
 Focus; a Diaura együttes 2013-as albuma